Новошамалга́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Карасайського району Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр — станційне селище Шамалган.

Населення — 25742 особи (2009; 14698 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Карасайського району